David Gray (1838-1861), poeta szkocki
 David Gray (ur. 1968), piosenkarz angielski
 David Gray (1927-1983), dziennikarz angielski, działacz tenisowy
 David Gray (ur. 1979), snookerzysta angielski
 David Gray (ur. 1988), piłkarz szkocki